Oak Creek kan syfta på följande platser:

 Oak Creek, Wisconsin, stad i Milwaukee County, 
 Oak Creek (ort i USA, Colorado, Routt County), 

Robotskapade USAförgreningar